

Germania
 Grünberg – città dell'Assia
 Grünberg – frazione della città di Brüssow nel Brandeburgo

Polonia
 Grünberg i. Schlesien, oggi Zielona Góra – città del voivodato di Lubusz
 Grünberg in den Karpaten, oggi Grybów – città del voivodato della Piccola Polonia (distretto di Nowy Sącz)

Repubblica Ceca
 Grünberg, oggi Zelená Hora – comune della Moravia Meridionale (distretto di Vyškov)

Pagine correlate 
Gruenberg